Санта Анита, Гранха има више значења:

 Санта Анита, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Анита, Гранха (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику